Московская митрополия — митрополия Русской православной церкви на территории Московской области.
 Московская митрополия — иное название Русской православной старообрядческой церкви